У статті у хронологічному порядку наведено дані з кількості хворих на коронавірусну хворобу 2019 в Україні, кількості померлих від цієї хвороби і кількість одужалих, а також найважливіші пов'язані події у примітках.

Загалом по Україні 

30 грудня 2019 року Медична адміністрація Китаю повідомила про випадки «пневмонії невідомого походження», наступного дня влада Китаю повідомила інфікованих, в подальшому ідентифіковану як коронавірус, ВООЗ.

24 січня 2020 року зареєстровано перший випадок у Європі (Німеччина).

9 лютого 2020 року коронавірус виявлено у громадянина України, що знаходиться на борту круїзного лайнеру Diamond Princess, заблокованого біля берегів Йокогами (Японія).

20 лютого — Протести в Нових Санжарах проти розміщення на обсервацію евакуйованих з Уханя.

27 лютого 2020 року підтверджено коронавірус COVID-19 в українки, яка проживає у місті Кремона (Італія).

Станом на 28 лютого 2020 року за межами України коронавірус COVID-19 підтверджено у 5-ти українців: 4 з круїзного лайнеру Diamond Princess і 1 з Італії.

2020 рік

Березень

Квітень 2020

Травень 2020

Червень 2020

Липень 2020

Серпень 2020

Вересень 2020

Жовтень 2020

Листопад 2020

Грудень 2020

2021 рік

Січень 2021

Лютий 2021

Березень 2021

Квітень 2021

Травень 2021

Червень 2021

Липень 2021

Серпень 2021

Вересень 2021

Жовтень 2021

Листопад 2021

Грудень 2021

2022

Січень 2022

Лютий 2022 

У зв'язку з масштабним російським вторгненням 24.02.2022 подальший коректний збір даних по Україні унеможливлено.

Див. також 
 Статистика коронавірусної хвороби 2019 в Україні
 Пандемія коронавірусної хвороби 2019
 Коронавірусна хвороба 2019 в Україні
 SARS-CoV-2
 Контроль ризику на робочому місці під час COVID-19

Примітки

Джерела 
 Хроника коронавируса в Украине и мире 
 Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 МОЗ України 
 Інформація МОЗ України — переважно на 10:00  
 Інформація РНБО України  
 Інформація по коронавірусу по світу  

Хронологія пандемії COVID-19
COVID-19 в Україні